The Sweet Escape (album), het tweede soloalbum van Gwen Stefani
 The Sweet Escape (single), de single afkomstig van dat album